Eau Rouge peut se référer à :
 L'Eau Rouge, un ruisseau de Belgique affluent de l'Amblève; 
 L'Eau Rouge, un ruisseau de Belgique affluent du Wayai;
 Le viaduc de l'Eau Rouge, un important viaduc autoroutier (E42) traversant la vallée de l'Eau Rouge (affluent de l'Amblève) ;
 Le raidillon de l'Eau Rouge, un des virages du circuit de Spa-Francorchamps situé dans la vallée de l'Eau Rouge (affluent de l'Amblève) ;
 L'Eau rouge, un album du groupe de musique rock suisse The Young Gods, sorti en 1989.

Voir aussi
  :en:Red water
 Eau Blanche
 Blackwater
 Eau Noire